Бре́ннер — (, ) — німецьке та єврейське прізвище або топонім.

Топоніми 

 Бреннер (перевал) — перевал у східних Альпах
 Бреннер (тунель) — тунель в стадії будівництва під перевалом Бреннер
 Бреннер — місто в Італії
 Бреннербан — залізниця що сполучає Іннсбрук та Верону

Персоналії 
 Бреннер (прізвище)